Grover

 příjmení
 Grover Cleveland (1837–1908) – americký politik
 Grover Washington, Jr. (1943–1999) – americký saxofonista

 místopis
 Grover (Taylor County, Wisconsin) – město v okrese Taylor County ve Wisconsinu
 Grover (Marinette County, Wisconsin) – město v okrese Marinette County ve Wisconsinu
 Grover (Severní Karolína) – malé město v Severní Karolíně
 Grover (Kansas) – nezačleněná vesnice v Kansasu
 Grover (Utah) – nezačleněná vesnice v Utahu
 Grover (Colorado) – malé město v Coloradu